Leptosomatina är ett släkte av rundmaskar. Leptosomatina ingår i familjen Leptosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Leptosomatina